Соколиха — название нескольких населённых пунктов:
 Соколиха — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Соколиха — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Соколиха — посёлок и станция Дальневосточной железной дороги возле Дальнереченска Приморского края.
 Соколиха — деревня в Порховском районе Псковской области.